Темен ():

 син Аристомаха, правнук сина Геракла Гілла, батько Архелая, Кіса, Фалка, Керіна, Леарха та Гірнето. Після перемоги Гераклідів над нащадками Агамемнона Темен став володарем Арголіди. Темена вбили його сини за те, що він знехтував їх і призначив своїми спадкоємцями дочку Гірнето та її чоловіка Деїфонта.

 син родоначальника племені пеласгів Пелазга; за аркадським міфом, виховував Геру і дав їй притулок, коли богиня посварилася з Зевсом. Заснував на честь Гери три храми: Гери-дитини, Гери-дорослої та Гери-самітної.

Література
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
Персонажі давньогрецьких міфів
Дорійська міфологія